Slovo Habsburg může mít několik významů:

Dynastie Habsburků, evropský panovnický rod
Habsburg (hrad), v (11.), 12. a 13. století rodové sídlo Habsburků
Habsburg (obec), pod hradem Habsburg, ve švýcarském kantonu Aargau
Habsbursko-lotrinská dynastie, jediná žijící větev lotrinských, následovníci dynastie Habsburků, mylně označovaní jako Habsburkové

Související články 
Habsburská monarchie (rozcestník)

Externí odkazy